Jonchery – comune francese nella regione del Grande Est
 Jonchery-sur-Suippe – comune francese nella regione del Grande Est
 Jonchery-sur-Vesle – comune francese nella regione del Grande Est